Cape Peron kan syfta på följande platser:

Australien 

 Cape Peron (udde i Australien, Western Australia), Rockingham, 
 Cape Peron North, udde, Western Australia, 

Robotskapade Australienförgreningar